Otto Emersleben ist der Name folgender Personen:

* Otto Emersleben (Mathematiker) (1898–1975), deutscher Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Otto Emersleben (Schriftsteller) (* 1940), deutscher Schriftsteller